Hesperis (wieczornik) – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 Hesperis (Hesperetuza) – w mitologii greckiej jedna z Hesperyd

Zobacz też 
 Hesperia – strona ujednoznaczniająca